Elitserien 2000/01 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 2000/01, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 2000/01, Saison im Schach

Siehe auch:
 Eliteserien 2000/01